Bidu - personagem das histórias em quadrinhos
Bidu Sayão - célebre intérprete lírica brasileira
João Bidu - astrólogo brasileiro

Desambiguação